A1 Grand Prix 2006/2007 Nizozemsko byl 1. závodem sezóny 2006/2007 šampionátu A1 Grand Prix pro monoposty, který se konal na okruhu Circuit Park Zandvoort ve dnech 30. září a 1. října 2006.

Vítězem sprintu se stal Jihoafričan Adrian Zaugg, vítězem hlavního závodu pak Nico Hülkenberg z Německa.

Kvalifikace 
 Modře – sčítané časy (započítávané jen dva nejlepší časy ze čtyř)

Sprint

Hlavní závod

Body z tohoto závodního víkendu 
 Nejrychlejší kolo: Adrian Zaugg, A1 Team Jihoafrická republika, 1'29.125 (186.9 km/h) v 7. kole Sprintu.

Výsledky v závodním víkendu

Externí odkazy 
 

A1 Grand Prix
Motoristické sporty v roce 2006
Sport v Nizozemsku v roce 2006
Motoristické sporty v Nizozemsku
Sportovní události v Nizozemsku